Desa Padamukti kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Padamukti (administrativ by i Indonesien, lat -7,01, long 107,77), Jawa Barat, 
 Desa Padamukti (administrativ by i Indonesien, lat -7,23, long 107,82), Jawa Barat, 
 Desa Padamukti (administrativ by i Indonesien, lat -7,24, long 107,82), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar